

Anno 
 1500 – (MD in numeri romani) è un anno bisestile del XV secolo
 1500 a.C.
 Anni 1500 – decennio che comprende gli anni dal 1500 al 1509 inclusi

Matematica 
 1500 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1500 Jyväskylä – asteroide della fascia principale del sistema solare